Colonia se poate referi la:

Localități în România 
 Colonia, Cluj, localitate în județul Cluj 
 Colonia 1 Mai, Brașov, sat situat în Județul Brașov
 Colonia Bod, Brașov, localitate în județul Brașov
 Colonia Brazi, Prahova, localitate în județul Prahova
 Colonia Bulgară, Timiș, localitate în județul Timiș
 Colonia Fabricii, Timiș, localitate în județul Timiș
 Colonia Hotar, sat situat în județul Timiș
 Colonia Mică, Timiș, localitate în județul Timiș
 Colonia Mică (Gelu), a fost o așezare din Banat
 Colonia Reconstrucția, Brașov, localitate în județul Brașov
 Colonia Sighetu Silvaniei, Sălaj, localitate în județul Sălaj
 Colonia Târnava, Sibiu, localitate în județul Sibiu
 Colonia Tălmaciu, Sibiu, localitate în județul Sibiu

Denumiri de locuri în afara României 

 Colonia Agrippinensis, vechiul nume în limba română al orașului Köln
 Colonia Tovar, oraș în Venezuela
 Colonia, Uruguay, oraș în Uruguay
 Colonia (Imperiul roman) - statut al unei localități în Imperiul Roman, superior celui de Municipium
 Colonia, capitala statului Yap din Statele Federate ale Microneziei

Vezi și 
 Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, numele complet al Coloniei Sarmizegetusa
 Apă de Colonia, parfum de concentrație redusă inventat de Johann Maria Farina
 Cele treisprezece colonii, colonii ale Imperiului britanic din America de Nord

Legături externe 
 Colonie (DEX)

Toponime românești